Пітер Ґатрі Тейт ( 1831 — 1901) — шотландський математик і фізик.
  — письменник-фантаст.